India
 Ramachandrapuram – città del distretto di Chittoor, Andhra Pradesh
 Ramachandrapuram – città del distretto di Godavari Orientale, Andhra Pradesh
 Ramachandrapuram – città del distretto di Medak, Andhra Pradesh